Everdrup (plaats), plaats in Denemarken
 Everdrup (parochie), parochie in Denemarken